Mossamedes kan syfta på:

 Moçâmedes, en stad i Angola
 Mossâmedes, en kommun i Brasilien